La 3. Liga 2014-2015 è la settima edizione della 3. Liga, la terza serie del campionato tedesco di calcio; è terminata con la promozione in 2. Bundesliga dell', che ha vinto il campionato, e del ; non è però stato promosso l'Holstein Kiel, che è stato sconfitto nei play-off dal Monaco 1860, terzultima in 2. Bundesliga.

Capocannoniere del torneo è stato Fabian Klos dell'Arminia Bielefeld con 23 gol.

Squadre partecipanti 
 Dalla 2. Bundesliga sono retrocesse: ,  e 
 Dalla Regionalliga sono state promosse: ,  e

Classifica 

 Unterhaching -2 punti di penalizzazione

Spareggio promozione-retrocessione

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2014-2015
 2. Fußball-Bundesliga 2014-2015
 DFB-Pokal 2014-2015

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
2014